Lundborg är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2013 bars av 1197 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Lundborg

 Bo Lundborg (född 1932), operasångare, baryton
 Carl Lundborg (1861–1947), psykiater
 Einar Lundborg (1896–1931), militär
 Georg Lundborg (1907–2003), jurist
 Gösta Lundborg (1883–1959), stadsplanerare
 Gösta Lundborg (1898–1970), ingenjör
 Gösta Lundborg (organist) (1903–1966), organist och tonsättare
 Hans Jakob Lundborg (1825–1867), präst och väckelsepredikant
 Herman Lundborg (1868–1943), läkare och rasbiolog
 Herman Emanuel Lundborg (1834–1888), väg- och vattenbyggnadsingenjör
 Johan Lundborg (född 1977), filmregissör och filmfotograf
 Matheus Lundborg (1860–1935), präst och teologisk författare
 Pehr Lundborg (död 1808), instrumentmakare
 Sune Lundborg (1903–1976), jurist
 Östen Lundborg (1909–1994), diplomat

Källor

Svenska efternamn